Turniej tenisowy French Championships, dziś znany jako wielkoszlemowy French Open, rozegrano w 1948 roku w dniach 19 - 29 maja, na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 

French Open według lat
1948 w tenisie ziemnym
1948 we Francji